Udea conquisitalis is een vlinder uit de familie grasmotten (Crambidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1848 door Guenee.

De soort komt voor in Europa.

conquisitalis
Dier uit het Palearctisch gebied